Harem steht für:

 Harem, abgeschlossener und bewachter Wohnbereich eines Serails oder Hauses
 Harem (Zoologie), eine dauerhafte Bindung zwischen einem Männchen und mehreren Weibchen mit ihren Jungen
 Harem (Genre), ein Genre mit Bezug zu Animes und Mangas
 Harem, Stadt in Syrien, siehe Harim
 Harem (Üsküdar), ein Stadtviertel von Üsküdar, Türkei
 Der Harem, Kommune in München

Filme:
 L’harem, italienischer Spielfilm aus dem Jahr 1967 von Marco Ferreri
 Harem (Film), französisches Filmdrama aus dem Jahr 1985
 Harem, Originaltitel von Rebell der Wüste, US-amerikanischer Fernsehfilm aus dem Jahr 1986

Siehe auch:
 Haram
 Tee im Harem des Archimedes, ein Film von Mehdi Charef
 Haremshose
 Haremssprung